de oude naam van het waterschap Vredewold (waterschap)
de Kleine Oostwolderpolder (Westerkwartier)
de Groote Oostwolderpolder
de Kleine Oostwolderpolder (Duurswold)
de Oostwolderpolder (Oldambt)